

Patronyme 

 George Bird Grinnell (1849-1938), anthropologue, historien, naturaliste et écrivain américain.
 Henry Grinnell (1799-1874) : homme d'affaires et philanthrope américain.
 Henry Walton Grinnell (1843-1920) : officier américain, fils du précédent.
 Joseph Grinnell (1877-1939), zoologiste américain.

Toponyme 
 Grinnell, une ville de l'Iowa.
 Grinnell, une ville du Kansas.
 Mont Grinnell, une montagne du Montana.
 Péninsule de Grinnell, une péninsule de l'île Devon dans le Nunavut au Canada. 
 Terre de Grinnell, partie centrale de l'île d'Ellesmere dans le Nord du Nunavut au Canada.

Homonymie de localités aux États-Unis